Galio blanco puede referirse a:

 El nombre común de la planta Galium album.
 El nombre común de la planta Galium mollugo.